Александр Овечкин:
 Овечкин, Александр Михайлович (род. 1985) — российский хоккеист.
 Овечкин, Александр Петрович (1926—1998) — советский работник машиностроительной отрасли, Герой Социалистического Труда.